Isla Clarence es el nombre por el que se conoce a:

Isla Clarence (Chile), una isla del archipiélago de Tierra del Fuego ubicado en la región austral de Chile.
Isla Clarence (Antártida), una isla de las islas Piloto Pardo de las islas Shetland del Sur.